El Príncipe Augusto de Wurtemberg (nombre completo en alemán: August, Prinz von Württemberg; 24 de enero de 1813, Stuttgart - 12 de enero de 1885, Ban de Teuffer, Zehdenick, Provincia de Brandeburgo) fue un Coronel General de Caballería prusiano con el rango de Mariscal de Campo (Generalfeldmarschall) y General Kommandierender del Cuerpo de Guardias por más de 20 años. Augusto era un miembro de la Casa de Wurtemberg y Príncipe de Wurtemberg por nacimiento.

Familia 
Augusto fue el quinto y menor de los hijos del Príncipe Pablo de Wurtemberg, hermano del rey Guillermo I de Wurtemberg, y su esposa la Princesa Carlota de Sajonia-Hildburghausen.

Carrera militar 
Después de 16 años de servicio militar en el Reino de Wurtemberg en 1831, Augusto fue promovido a Rittmeister en el Primer Regimiento de Caballería. En abril de 1831, su tío Guillermo I de Wurtemberg le concedió permiso para servir en el Ejército Prusiano.

En el Ejército Prusiano, Augusto fue asignado inicialmente al Regimiento del Cuerpo de Guardias y un año más tarde fue promovido a Mayor. En 1836, fue de nuevo ascendido a teniente coronel y en 1838 a coronel. Sirvió en un comando de élite durante cuatro años en los Guardias Coraceros. En 1844, como mayor general, Augusto asumió el mando de la 1.ª Brigada de Guardias de Caballería y ya en 1850 fue promovido a teniente general. Con una breve interrupción de dos años entre 1854 y 1856, comandó la 7.ª División en Magdeburgo, pero permaneció leal a la caballería. En septiembre de 1857, Augusto sirvió como comandante general del III. Cuerpo de Ejército, pero para el 3 de junio de 1858 cambió para convertirse en el Comandante general del Cuerpo de Guardias. En esta posición se mantuvo por 20 años.

En la Guerra austro-prusiana de 1866, Augusto estuvo encuadrado en el Ejército de Federico, Príncipe Heredero de Prusia, y comandó como General de Caballería el Cuerpo de Guardias en las victoriosas batallas de Soor y Burkersdorf. En la Batalla de Königgrätz el 3 de julio de 1866 fue testigo de la decisiva ocupación de Chlum por sus unidades. No obstante, una porción importante de las victorias del Ejército se produjeron a las órdenes de su capaz jefe de estado mayor, el teniente coronel von Dannenberg. Después de la campaña, Guillermo I de Prusia concedió a Augusto la Pour le Mérite, y lo señaló como jefe del Regimiento Número 10-Posenchen Ulanen en Züllichau que llevó su nombre hasta su disolución en 1919. En la Guerra franco-prusiana, el Cuerpo de Guardias participó en la Batalla de Gravelotte el 18 de agosto de 1870. El ataque sobre la amplia llanura fue hecho precipitadamente y sin apoyo de la artillería. Incluso el envolvimiento consiguiente del enemigo por tropas del Ejército Real de Sajonia no pudo ser explotado. El Cuerpo de Guardias, bajo las órdenes de Augusto, fueron asignadas a Alberto, Príncipe Heredero de Sajonia, e incluso participaron en la Batalla de Sedan, y en parte en el Sitio de París. En esta campaña, el jefe de estado mayor Ferdinand von Dannenberg fue ascendido a General.

Después del fin de la guerra, Augusto von Württemberg, Comandante del Cuerpo de Guardias, fue recibido por el rey prusiano y reconocido con las Hojas de Roble de su Pour le Mérite, y en las dos clases de la Cruz de Hierro. El 2 de septiembre de 1873, fue elevado a Coronel de Caballería con el rango de Mariscal de Campo. Sustituyendo al también Mariscal de Campo Friedrich Graf von Wrangel, Augusto fue transferido en junio de 1878 al Oberkommando der Marken y permaneció en esta posición por otros cuatro años. El 24 de agosto de 1882, solicitó su baja del servicio activo, que fue reconocida nombrándole caballero de la Orden del Águila Negra.

Muerte y legado 
Durante una excursión de caza en Zehdenick en las cercanías de Berlín, Augusto murió el 12 de enero de 1885. Su funeral tuvo lugar cuatro días más tarde en la Garnisonkirche (Iglesia de Guarnición) en Berlín. Fue transferido al Palacio de Ludwigsburg donde fue enterrado en la capilla del palacio. El Fuerte August von Württemberg, en el cinturón de fortificaciones de las Fotificaciones de Metz, fue nombrado en su honor.

Cámara de los Lores de Wurtemberg 
Como príncipe de la Casa Real de Wurtemberg desde 1830, Augusto fue uno de los lores en el Parlamento de Wurtemberg (Württembergische Landstände), pero nunca tomó parte de sus reuniones. Era representado por otros miembros de la cámara, el último de ellos Andreas Renner.

Matrimonio y descendencia 
Augusto se casó morganáticamente con María Bethge el 14 de noviembre de 1868. Augusto y María tuvieron una hija:

 Catalina Guillermina Elena Carlota Augusta Eduviges de Wardenberg (Berlín, 18 de abril de 1865 - Potsdam, 25 de septiembre de 1938)
 ∞ Berlín, 2 de octubre de 1884, Dedo von Schenck (Castillo de Mansfeld, 11 de febrero de 1853 - Wiesbaden, 28 de abril de 1918)
Alberto von Schenck (20 de septiembre de 1885 - 10 de junio de 1888)
Eberardo von Schenck (n. 15 de noviembre de 1887)
Freda von Schenck (21 de marzo de 1890 - 2 de marzo de 1946)
Dedo von Schenck (23 de julio de 1892 - 15 de agosto de 1892)

Títulos y estilos 
 24 de enero de 1813 - 12 de enero de 1885: Su Alteza Real Príncipe Augusto de Wurtemberg

Honores

Ancestros

Referencias

Bibliografía 
 Wolfgang Hausen: Königlich Preußischer Generaloberst der Kavallerie mit dem Range eines Generalfeldmarschalls Prinz August von Württemberg. In: Deutsches Soldatenjahrbuch 1985; Schild Verlag, München 1985; ISBN 3-88014-082-0.

Enlaces externos 

 

Nacidos en Stuttgart
Príncipes de Wurtemberg
Mariscales de campo de Prusia
Personas de la guerra austro-prusiana
Condecorados con la segunda clase de la Cruz de Hierro
Militares alemanes de la guerra franco-prusiana
Caballeros de la Orden del Águila Negra
Condecorados con la primera clase de la Cruz de Hierro
Pour le Mérite
Militares de Prusia del siglo XIX
Grandes cruces de la Orden de la Corona de Wurtemberg
Nobles de Alemania del siglo XIX
Caballeros de la Orden de San Huberto
Coroneles generales de Prusia
Caballeros grandes cruces de la Orden Real Güélfica
Grandes cruces de la Orden de Alberto el Oso
Caballeros de la Orden del Águila Blanca (Rusia)